Спомен-гробље може да се односи на:

 Босна и Херцеговина:
 Спомен-гробље у Вукосавцима

 Србија:
 Спомен-гробље на Јавору
 Спомен-гробље на Крушику
 Спомен-гробље у Сремској Митровици